Льёку́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Пем. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70302.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 300 км к юго-востоку от Парижа, в 33 км западнее Безансона, в 50 км к юго-западу от Везуля.

На юге коммуны протекает река Рези ().

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 79 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 42 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 32 были экономически активными, 10 — неактивными (показатель активности — 76,2 %, в 1999 году было 65,6 %). Из 32 активных жителей работали 30 человек (18 мужчин и 12 женщин), безработными было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 10 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 2 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона